Early ist der Familienname folgender Personen:

 Biddy Early (1798–1874), irische Heilerin
 David Early († 2013), US-amerikanischer Schauspieler
 James M. Early (1922–2004), US-amerikanischer Elektrotechnik-Ingenieur
 John Early, US-amerikanischer Politiker
 Joseph D. Early (1933–2012), US-amerikanischer Politiker
 Jubal Anderson Early (1816–1894), General der Konföderierten
 Madeline Early (1912–2001), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Peter Early (1773–1817), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Georgia
 Sarah Jane Woodson Early (1825–1907), US-amerikanische Pädagogin, Abstinenzlerin und Autorin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Early (Florida), im Gulf County
 Early (Georgia), im Floyd County – nicht mehr existent
 Early (Iowa), im Sac County
 Early (Oregon), im Sherman County – nicht mehr existent
 Early (Texas), im Brown County
 Early (Virginia), im Carroll County
 Early Bird (Florida)
 Early Branch (South Carolina)
 Early Grove (unincorporated community im Marshall County, Mississippi)
 Early Grove, früherer Name der Stadt Eupora in Mississippi
 Early County, Verwaltungseinheit in Georgia

Sonstiges:
 Early-Effekt, auch Basisweiten-Modulation
 Early-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Ellsworthlands, Antarktika
 Mount Early, Vulkan im Marie-Byrd-Land, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Early Cotton Press, in Latta, South Carolina, ID-Nr. 72001206
 Early County Courthouse, in Blakely, Georgia, ID-Nr. 80001015
 Early Greek Revival Cottage, in Fredericktown, Ohio, ID-Nr. 79003862
 Early Greek Revival House, in Fredericktown, Ohio, ID-Nr. 79003863
 Early Hill Plantation, in Greensboro, Georgia, ID-Nr. 97000559
 Early House, in Petersburg, Kentucky, ID-Nr. 88003297
 Early Post Office, in Wells, Maine, ID-Nr. 79000173
 Early Settlers Meeting House, in Leighton Corner, New Hampshire, ID-Nr. 95000680
 Early Shakopee Houses, in Shakopee, Minnesota, ID-Nr. 80002169
 Early Winters Ranger Station Work Center, in Winthrop, Washington, ID-Nr. 86000841

Siehe auch:
 Earley